Уабашо:

 Уабашо — город в округе Уабашо, штат Миннесота, США.
 Уабашо — округ в штате Миннесота, США.